2. ŽNL Zagrebačka  u sezoni 2017./18. predstavlja treći stupanj županijske nogometne lige u Zagrebačkoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Sudjeluje 27 klubova podijeljenih u dvije skupine: Istok (16 klubova) i Zapad (9 klubova). Prvaci su postali "Naftaš Ivanić" iz Ivanić Grada (skupina Istok) i "Croatia"  iz Pojatna (skupina Zapad)

Istok

Sudionici  
 Ban Jelačić Banovo 
 Croatia Nova Kapela  
 Donja Zelina Kreča Ves 
 Gaj 
 Graničar Križ 
 Graničar Tučenik 
 Kupa Pokupsko 
 Lipovec (Lipovec Lonjski) 
 Milka Trnina Vezišće 
 Mladost Brezine 
 Mladost Obedišće 
 Naftaš Ivanić (Ivanić Grad)
 Ostrna (Velika Ostrna)  
 Sloboda Gradec 
 Turopolje
 Žabnica

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano od 1. do 15. kola (1. utakmica između klubova) 
rezultat normalne debljine - igrano od 16. do 30. kola (2. utakmica između klubova)
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Ažurirano 4. kolovoza 2018. 

 Izvori:

Poveznice 
 Nogometni savez Zagrebačke županije
 Nogometno središte Jastrebarsko
 Nogometno središte Vrbovec
 2. ŽNL Zagrebačka

Izvori 
 
 nszz.hr, glasnici, pristupljeno 4. veljače 2018.
 nszz.hr Službeno glasilo Nogometnog saveza Zagrebačke županije, br. 29./2017., izdano 17. kolovoza 2017., preuzeto 4. veljače 2018. 
 nszz.hr Službeno glasilo Nogometnog saveza Zagrebačke županije, br. 32./2017., izdano 30. kolovoza 2017., (propozicije natjecanja 2017./18.), preuzeto 4. veljače 2018. 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 7. stupanj 
  

 

 2017-18
Zagrebačka-2